Thee Braindrops è un gruppo garage rock spagnolo attivo dal 2017.

Storia 
Il gruppo è formato da un cantante giapponese, Shima Bunny, che si occupa anche delle percussioni, dal chitarrista Carlos Chamarro, dal bassista Pablo Fernández e dal batterista Pablo Serrano. Il gruppo esordì nel 2018 con un EP, "Lorraine", pubblicato dalla Family Spree Recordings. Alla fine del 2019 hanno registrato il primo LP presso gli Estudios Circo Perroti, prodotto da Don Jorge Explosión e pubblicato nel 2020, I Need Action. Lo stesso anno venne pubblicato un nuovo singolo, "Tú Me Quieres Matar ", per il quale venne prodotto anche un video musicale.

Nel 2018 si sono esibiti al festival Festimad di Madrid.

Discografia 
Album

 2020 - I Need Action

Singoli ed EP

 2018 - Lorraine
 2020 - Tú Me Quieres Matar

Formazione 

 Shima Bunny: voce, percussioni
 Pablo Fernández: basso
 Carlos Chamarro: chitarra
 Pablo Serrano: batteria

Note

Collegamenti esterni